Pulpa puede referirse a:
 la pulpa de las frutas, tejido celular vegetal que tiene como objeto mejorar dispersión de las semillas y juega un papel importante en la nutrición;
la pulpa de res, corte de carne que consiste en la parte media de la pierna de la vaca.
 la pulpa de celulosa, usada en la fabricación del papel;
 la pulpa dentaria, tejido conectivo laxo localizado en el centro de un diente;
 la pulpa de remolacha, un subproducto de la industria del azúcar en las regiones templadas;
 la pulpa de soja u okara, una pulpa blanca o amarillenta formada por las partes de insolubles de la soja que quedan en el filtro cuando las semillas trituradas se filtran para producir leche de soja.